Teall ist der Familienname von:
 Jethro Teall (1849–1924), britischer Geologe und Petrologe

Sonstiges:
 Teall Island, Insel vor der Hillary-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Kap Teall, Kap an der Hillary-Küste, Viktorialand, Antarktika